Nomenklatura se odnosi na način davanja jedinstvenih imena, a može značiti i:

 Biološka nomenklatura
 Botanička i zoološka nomenklatura
 Citogenetska nomenklatura
 IUPAC nomenklatura, relevantna nomenklatura u kemiji, daje standarde u imenovanju kemijskih spojeva
 Kemijska nomenklatura
 Komunistička nomenklatura
 Nomenklatura anatomije čovjeka
 Planetarna nomenklatura